Aircel Chennai Open 2013 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu Aircel Chennai Open rozgrywany w dniach 31 grudnia 2012–6 stycznia 2013 roku w Ćennaj na kortach twardych o puli nagród 385 150 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Indiach